Župnija Sv. Andraž v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija, dekanije Ptuj, Ptujsko-Slovenjegoriškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Andreja, Vitomarci (župnijska cerkev)

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Andraž v Slovenskih goricah
Dekanija Ptuj
Vitomarci